Тлущ () — гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Воломинский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 18 371 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Бальцеры
 Бялки
 Борки
 Бжезинув
 Бжезины
 Будзиска
 Будзишево
 Хощове
 Хшенсне
 Цихув
 Дембёнка
 Дзенчолы
 Эдмундув
 Фюкалы
 Францишкув
 Францишкув-Колёня
 Гурки
 Грабув
 Ядвинин
 Яжембя-Лонка
 Ясеница
 Ясеница-Колёня
 Язве
 Казимежувка
 Кобель
 Колёня-Хшенсне
 Конары
 Костусин
 Козлы
 Контники-Колёня
 Курувка
 Куры
 Лысобыки
 Мальцовизна
 Марянув
 Мёнсе
 Мочидло
 Мокра-Весь
 Окронг
 Олдаки
 Павлув
 Пентчизна
 Постолиска
 Пулько
 Рудники
 Рысе
 Стасинув
 Стрыйки
 Щепанек
 Шиманувек
 Ваган
 Ваганка
 Вильченец
 Вулька-Козловска
 Закшеве
 Залесе
 Заполе
 Зенкевичув
 Злодзейка
 Жолибож

Соседние гмины 
 Гмина Домбрувка
 Гмина Ядув
 Гмина Клембув
 Гмина Посвентне
 Гмина Страхувка
 Гмина Забродзе

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства